Кулидж:
 Кулидж, Арчибальд Кэри (1866—1928) — основатель академического славяноведения в США.
 Кулидж, Грейс (1879—1957) — супруга Президента США К. Кулиджа, Первая леди США с 1923 по 1929 год.
 Кулидж, Дженнифер (род. 1961) — американская комедийная актриса, стенд-ап комик, сценарист.
 Кулидж, Джон Калвин (1872—1933) — 30-й президент США с 1923 по 1929.
 Кулидж, Кассиус Маркеллус (1844—1934) — американский художник, известен прежде всего своими изображениями антропоморфных собак.
 Кулидж, Марта (род. 1946) — американский режиссёр, сценарист, продюсер.
 Кулидж, Рита (род. 1945) — американская певица, автор песен.
  (1873—1975) — американский физик-экспериментатор.
 Кулидж, Чарльз Генри  (1921 — 2021) — техник-сержант армии США, герой Второй мировой войны